Ostjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Ostjärnen, Halland, sjö i Mölndals kommun,  (1,4 ha)
Ostjärnen, Härjedalen, sjö i Härjedalens kommun, 
Ostjärnen, Jämtland, sjö i Bräcke kommun,  (9,96 ha)

Se även
Osttjärn

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn